Сулейман Магомедов:
 Магомедов, Сулейман Султанович (род. 1968) — председатель Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Дагестана.
 Магомедов, Сулейман (род. 1990) — российский кикбоксер, многократный чемпион мира и Европы.